Jim no Mundo da Lua é uma série de televisão animada produzida no Canadá pela Halifax Film Company e Alliance Atlantis.

Episódios 

Listas de episódios de séries de televisão do Canadá